Китайская Пекинская биржа собственности «CBEX» (English: China Beijing Equity Exchange; Chinese: 北京产权交易所; pinyin: Běijīng chǎnquán jiāoyìsuǒ) — это многопрофильная организация, находящаяся в ведении Муниципалитета г. Пекин. Её деятельность включает в себя реструктуризацию государственных предприятий, сделки с собственностью, сделки с финансовыми активами, инвестиционное и финансовое обслуживание, хранение акций, сделки с интеллектуальной собственностью, операции с золотом, а также операции с личным имуществом и т.д.

Основная информация 
Китайская пекинская биржа собственности «CBEX» (далее - «CBEX») была учреждена в 1994 г. На данный момент на её платформе заключается более 50% сделок по передаче прав собственности, сделок слияний и поглощений компаний, сделок по изменению структуры собственности компаний в Китае. CBEX является единственным на территории Китая институтом по передаче прав собственности на государственное имущество с согласия Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая (SASAC).  Это означает, что самые крупные китайские государственные компании, обладающие высокой доходностью, должны в случае необходимости проходить процедуру приватизации через CBEX или через еще две другие Биржи Собственности, имеющие разрешение для проведения подобных операций на территории КНР. CBEX является первым каналом  распространения информации о сделках перехода права собственности на государственное имущество в Китае.

Миссия 
 Контроль над переходом государственного имущества в целях сокращения потерь государства вследствие неверной оценки имущества и предотвращение нелегальных сделок.
 Обеспечение открытости и прозрачности заключения сделок по передаче прав собственности компаний.
 Продвижение сотрудничества компаний Китая с иностранными инвесторами.
 Обеспечение информацией о заключенных сделках и их стоимости.

В 2010 г. оборот сделок, заключенных в рамках «CBEX», превысил 34,5 млрд. долларов США. По отчетным данным за первое полугодие 2011 г. оборот сделок, заключенных в рамках «CBEX» с января по июнь включительно уже превысил 35,4 млрд. долларов США. 
При участии «CBEX» и Администрации Технологического и Научного Центра Чжунгуаньцунь (г. Пекин) был учрежден специализированный Инвестиционный и Финансовый Центр Чжунгуаньцунь, являющийся важной платформой, главной задачей которой является  инвестирование и финансирование высокотехнологичных предприятий Технологичного и Научного Центра Чжунгуанцунь. На базе этого центра уже создано немало инвестиционных и финансовых проектов высокотехнологичных предприятий.

Супермаркет Финансирования Активов («Financing Asset Supermarket»), учрежденный «CBEX» совместно с компаниями по управлению активами «China Huarong Asset Management Corporation», «China Orient Asset Management Corporation», «China Cinda Asset Management Corporation» и «China Great Wall Asset Management Corporation» является собранием финансовых активов перечисленных компаний.

Структура «CBEX 
«CBEX» заключила соглашения о сотрудничестве с институциональными структурами по передаче прав собственности в 24-х провинциях, автономных регионах и муниципалитетах посредством учреждения агентской сети, формирующей биржевую сеть масштабов целого государства, способную оперативно распространять информацию о проектах передачи прав собственности по всей стране.

В отличие от большинства других бирж собственности Китая, CBEX развивает уникальную межгосударственную сеть, на данный момент в рамках CBEX уже заключено большое количество сделок с участием иностранных инвесторов. CBEX заключила соглашение о сотрудничестве с Nasdaq, Toronto Stock Exchange, Zurich Stock Exchange, Frankfurt Stock Exchange, Reuters и Sunbelt.

Китайская Пекинская Биржа собственности «CBEX» на протяжении нескольких лет создавала специализированные биржи, в которые на данный момент входят:
 Jinmajia (электронная торговая площадка)
 CTEX (Китайская Биржа Технологий)
 CFEX (Китайская Лесная Биржа)
 CFAE (Пекинская Финансовая Биржа)
 CBEEX (Китайская Пекинская Экологическая Биржа)
 CBMX (Китайская Пекинская Международная Биржа Горно-рудной Промышленности)
 BGEX (Пекинская Биржа Золота)
 CBRC (Китайский Пекинский Акционерный регистр и Надзорный центр)

Международный альянс «CBEX» 
«CBEX» создал международный альянс для того, чтобы иностранные компании смогли получить доступ к китайской приватизации, а также для того, чтобы китайские инвесторы могли участвовать в инвестиционных проектах за рубежом.

«CBEX» оперирует на территории Италии с 2007 г. на базе специально-учрежденной торговой площадки «CMEX» («China Milan Equity Exchange»).

В США с 2009 г. интересы «CBEX» представляет Азиатско-Американская Биржа Собственности («AAEE»).

В Японии интересы  «CBEX» представляет Японско-Китайская Биржа Собственности «JCEX».

На территории России и стран СНГ (кроме стран Балтии и Кавказа) эксклюзивным представителем Пекинской государственной биржи собственности «CBEX» является Российско-Китайская универсальная торговая площадка «Фактор» («RCUTP»), учрежденная в октябре 2009 г. и уже имеющая опыт успешного заключения крупных сделок на базе «CBEX» с участием российских компаний. В качестве приоритетных отраслей бизнеса выступают добывающая, горная промышленность, добыча углеводородов, нефтехимия и газохимия, авиация, инфраструктура, телекоммуникационная и IT-индустрия.

Экономика Китая